Jatitengah (Jatitujuh)
 Jatitengah (Selopuro)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing